BG может относиться к:

 .bg — национальный домен верхнего уровня для Болгарии.
 B.G. — американский рэпер.
 B.G. Knocc Out — американский рэпер.
 BG Group Plc — британская энергетическая компания.
 Blind Guardian — немецкая рок-группа.
 Двухбуквенный код ISO 3166-1 для Болгарии.
 .
 Устаревший двухбуквенный код NATO для Бангладеш.
 Компьютерная ролевая игра Baldur's Gate

См. также 
 БГ